Пашнево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пашнево — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Пашнево — деревня в Удомельском районе Тверской области.